Friedrichsturm ist der Name folgender Aussichtstürme:

 Friedrichsturm (Badener Höhe) bei Baden-Baden, Baden-Württemberg, Deutschland
 Friedrichsturm (Freudenstadt) in Freudenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland
 Roßkopfturm bei Freiburg, Baden-Württemberg, Deutschland